Buenos Aires puede referirse a:

Ciudades y distritos

Argentina 
La ciudad de Buenos Aires, cuyo nombre oficial es Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), capital de Argentina;
la provincia de Buenos Aires, en Argentina;
el Gran Buenos Aires, área comprendida por la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense;
la localidad argentina de Buenos Aires Chico, en la provincia del Chubut;

Brasil 
el municipio de Buenos Aires, en el estado de Pernambuco.

Chile 
el barrio Buenos Aires, en Santiago de Chile, parte del barrio Argentina;

Colombia
la comuna Buenos Aires es una de las divisiones urbanas de la ciudad de Medellín (Colombia), así como de uno de sus barrios;
municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca.
el corregimiento de Buenos Aires, en el departamento de Antioquia.

Costa Rica
la localidad costarricense de Buenos Aires, capital del cantón del mismo nombre;
el cantón costarricense de Buenos Aires;

España 
 Buenos Aires, en el municipio de Elche, provincia de Alicante;
 Buenos Aires, en el municipio de Callús, provincia de Barcelona;
 Barrio de Buenos Aires, localidad en el municipio de Bustillo del Páramo, provincia de León;
 Buenos Aires, en el municipio de Murcia, provincia de Murcia;
 Buenos Aires, en el municipio de Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra;
 el barrio de Buenos Aires, en la ciudad de Salamanca;
 el barrio de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife;

México
 el municipio mexicano de Concepción de Buenos Aires, en el estado de Jalisco;
 el municipio mexicano de San Nicolás Buenos Aires, en el estado de Puebla;
 la localidad mexicana de Buenos Aires, en Chiapas;

Nicaragua 
 el municipio de Buenos Aires en el departamento de Rivas, Nicaragua;

Panamá 
 el corregimiento de Buenos Aires en el distrito de Chame;

Perú
el distrito de Buenos Aires, en la provincia de Morropón, en la región Piura, Perú;
el distrito de Buenos Aires, en la provincia de Picota, región San Martín, Perú;
la localidad de Buenos Aires, en la provincia de Trujillo, región La Libertad, Perú.

Puerto Rico
el barrio Buenos Aires, en el municipio de Lares;
el sub-barrio Buenos Aires, en el barrio de Santurce, San Juan, Puerto Rico;

Uruguay
el balneario Buenos Aires, en el municipio de San Carlos, departamento de Maldonado;

Historia
la gobernación de Buenos Aires, unidad administrativa del Virreinato del Río de la Plata que ocupaba una extensión muy superior a la actual provincia homónima;
el Estado de Buenos Aires, Estado que existió de manera independiente entre 1852 y 1862 como una continuidad de la Provincia de Buenos Aires, en reacción a la formación de la Confederación Argentina, sin que ésta lo reconociera como tal;
 la Intendencia de Buenos Aires, un área administrativa integrante del Imperio español dentro del Virreinato del Río de la Plata y cuyos territorios forman parte hoy de la República Argentina y de Uruguay y Brasil.
 el Combate de Buenos Aires, combate entre la desaparecida República Peruana y la República de Colombia dentro del margen de la guerra colombo-peruana.

Accidentes geográficos
 el lago Buenos Aires, ubicado en la provincia de Santa Cruz (Argentina), la porción del lado chileno es conocida como lago General Carrera, mientras que los nativos del lugar le daban el nombre de Chelenko;
 la laguna Buenos Aires, en el departamento del Beni, Bolivia;

Barcos
 la clase Buenos Aires de destructores.
 el ARA Buenos Aires, un crucero de la Armada Argentina.
 el vapor Buenos Aires de la Armada Argentina, que participó en la Guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires.
 el vapor Buenos Aires de la Armada Argentina, que participó en la Guerra del Paraguay.
 el buque mercante Buenos Aires de la Armada Española, que participó en la guerra hispano-estadounidense.

Clubes

 Buenos Aires Golf Club, un club ubicado en la ciudad de Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Buenos Aires Provincia, equipo ciclista argentino de categoría Continental.
 Buenos Aires Rowing Club, un club privado con fines deportivos situado en la ciudad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Club Ciudad de Buenos Aires, un club privado con fines deportivos situado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Sportivo Buenos Aires, un club de fútbol desaparecido de la ciudad de Buenos Aires.

Entidades financieras
 Banco Ciudad de Buenos Aires, un banco público con sede en la ciudad de Buenos Aires.
 Banco de la Provincia de Buenos Aires, banco con sede matriz en Buenos Aires y en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y además con sedes en toda la provincia.

Estaciones ferroviarias 
la Estación Buenos Aires, ex terminal ferroviaria del sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
la Estación de Buenos Aires del Metro de Madrid, España;
la Estación Buenos Aires del metro Lima y Callao, Perú;

Establecimientos educativos 
Buenos Aires English High School, establecimiento de educación primaria de la ciudad homónima;
el Colegio Nacional Buenos Aires, establecimiento de educación secundaria de la ciudad homónima;
la Universidad de Buenos Aires, de la ciudad homónima.

Música 
 Buenos Aires, sencillo de Madonna.
 Buenos Aires, tango con letra de Manuel Romero y música de Manuel Jovés.

Deporte 
 Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018

Otros enlaces